

Patronymes 
Bassarguine (masculin ; ) ou Bassarguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Grigori Bassarguine (1790-1853), explorateur russe
 Vladimir Bassarguine (1838-1893), géographe russe

Patronyme russe